Jerez de los Caballeros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jerez de los Caballeros (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Jerez de los Caballeros (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar